Stębark, een Poolse plaats die tot 1945 Duits was en bekend was onder de naam Tannenberg. Hier werden twee veldslagen geleverd:
 Slag bij Tannenberg (1410)
 Slag bij Tannenberg (1914)
 Tannenberg (Saksen), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen
 Tannenberg (Führerhauptquartier), een van Führerhauptquartiere die Hitler gebruikte gedurende de Tweede Wereldoorlog